Дмитрий Анатольевич Иванов:
 Иванов, Дмитрий Анатольевич (род. 1956) — российский учёный-мелиоратор, член-корреспондент РАСХН и РАН.
 Иванов, Дмитрий Анатольевич (род. 1965) — российский, бельгийский и французский физик.